Alasdair MacIntyre – filosofo scozzese
 Carter MacIntyre – attore statunitense
 Duncan Ban MacIntyre – poeta scozzese
 Marguerite MacIntyre – attrice e sceneggiatrice statunitense